Маккиллоп, Маки́ллоп () — фамилия. Известные носители:

 Маккиллоп, Мария (1842—1909) — святая римско-католической церкви, монахиня. 
 Маккиллоп, Пэт (род. 1956) — зимбабвийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1980 года.
 Маккиллоп, Хизер (род. 1953) — канадо-американский археолог, академик, учёный-майянист.

Примечания